Козлаковка:
Козлаковка (деревня) — в Саратовской области.
Козлаковка (приток Моксы) — В Ярославской области.